

Toponymie

 Dąbrowa-Kolonia est un village de la voïvodie de Grande-Pologne 
 Dąbrowa-Kolonia est un village de la voïvodie de Mazovie